Louis Lacombe (1818-1884), pianiste et compositeur français ;
 Louis Lacombe (1853-1927), homme politique français.